Neocallimastigomycota är en division av svampar.

Källor

Svampar
Neocallimastigomycota